Henley kan syfta på:

 Henley – en by och en parish i Mid Suffolk, Suffolk, England
 Henley, Acton Scott – en ort i Acton Scott, Shropshire, England
 Henley, Bitterley – en ort i Bitterley, Shropshire, England
 Henley, Box – en ort i Box, Wiltshire, England
 Henley, Buttermere – en ort i Buttermere, Wiltshire, England
 Henley, Dorset – en ort i Dorset, England
 Henley, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Henley, Somerset – en ort i Somerset, England
 Henley, West Sussex – en ort i West Sussex, England
 Henley-in-Arden – en stad i Warwickshire, England
 Henley-on-Thames – en stad i Oxfordshire, England

Personer 
 Don Henley (1947–), en amerikansk rockmusiker, sångare och låtskrivare
 Ernest Henley (1889–1962), en brittisk friidrottare
 Georgie Henley (1995–), en brittisk skådespelare

 Samuel Henley (1993–), en kanadensisk professionell ishockeyforward
 William Ernest Henley (1849–1903), en brittisk diktare och journalist